Codeso de los Alpes puede referirse a:
El nombre común de la planta Laburnum alpinum.
El nombre común de la planta Laburnum anagyroides.